Мата де Палма има више значења:

 Мата де Палма (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Палма (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Палма (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику